Натуральне число 368
 368 рік до нашої ери
 368 рік нашої ери